Križny potok – potok, dopływ Popradu na Słowacji
 Križny potok – potok, dopływ Cichej Wody Liptowskiej na Słowacji